Cleburne megye (Alabama)
 Cleburne megye (Arkansas)